

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Tylice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. zgorzeleckim, w gminie Zgorzelec 
 Tylice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Bobrowo 
 Tylice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Łysomice 
 Tylice – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Nowe Miasto Lubawskie

Zobacz też 
 Tylice Gwiździny